Il Campionato mondiale di baseball 2009 è stata la XXXVIII edizione del massimo torneo per squadre nazionali di baseball, disputatosi dal 9 al 27 settembre in 8 diverse nazioni europee. Ha avuto la cifra record di 22 nazioni partecipanti.

La formula
Per la prima volta, la formula ha previsto una prima fase con gironi disputati ognuno in una nazione diversa. Le nazioni che hanno ospitato la prima fase sono state Spagna (Barcellona), Germania (Ratisbona), Svezia (Sundbyberg nei pressi di Stoccolma), Repubblica Ceca (Praga) e Croazia (Zagabria).

La prima fase ha coinvolto 20 squadre suddivise in 5 gironi. La seconda fase ha visto competere le qualificate della prima fase più Italia e Paesi Bassi, nazioni in cui si sono giocati i due gironi della seconda fase, due partite delle quali si sono giocate a Serravalle (San Marino). La terza fase è stata giocata esclusivamente in Italia, con la finale per il titolo che è stata disputata a Nettuno.

Stadi
Sul suolo italiano sono state giocate in totale 40 partite: inizialmente sarebbero dovute essere coinvolte anche le due maggiori città d'Italia, ossia Milano e Roma (quest'ultima avrebbe dovuto ospitare la finale), ma lo stadio di Roma di nuova costruzione non è stato completato in tempo, mentre lo stadio Kennedy di Milano avrebbe dovuto subire numerosi lavori di ristrutturazione, bloccati però dai comitati di quartiere. Alla fine le città che hanno ospitato le gare sono state Vicenza, Torino, Godo (RA), Firenze, Bologna, Parma, Grosseto, Piacenza, Nettuno (RM), Rimini, Novara, Messina, Chieti, Reggio Emilia, Macerata, Verona e Serravalle (nella Repubblica di San Marino, unico stadio non italiano di questa fase). Per l'occasione alcune strutture hanno subito degli ammodernamenti.

Le città olandesi che hanno ospitato gli incontri della seconda fase sono state Haarlem, Rotterdam e Amsterdam.

Prima fase
Era inizialmente previsto che il gruppo D fosse giocato a Mosca, in Russia. Il 18 luglio 2009 l'IBAF ha deciso di spostare tutte le gare del gruppo D a Zagabria, in Croazia, sostituendo in tal modo anche la rappresentativa russa con quella croata all'interno del torneo.

Le prime due classificate di ogni gruppo e le migliori quattro terze si sono qualificate per la fase successiva.

Gruppo A
Praga (Repubblica Ceca).

Classifica

Gruppo B
Barcellona, (Spagna).

Classifica

Gruppo C
Sundbyberg (Svezia)

Classifica

Gruppo D
Zagabria (Croazia).

Classifica

Gruppo E
Ratisbona (Germania).

Classifica

Seconda fase
Nella seconda fase, le quattordici qualificate della fase precedente, insieme a Italia e Paesi Bassi sono state divise in due gironi, l'F giocato nei Paesi Bassi, il G in Italia; le prime quattro di ogni gruppo si sono qualificate per la terza fase.

Gruppo F
Amsterdam, Rotterdam e Haarlem (Paesi Bassi).

Classifica

Gruppo G
Vicenza, Piacenza, Parma, Bologna, Godo, Torino, Novara, Verona, Firenze, Reggio Emilia e Macerata (Italia), Serravalle (San Marino).

Classifica

Terza fase 
Tutte le partite dei due gironi di semifinale e le finali sono state disputate in Italia.

Gruppo 1

Gruppo 2

7ª posizione 
7ª posizione: 26 settembre. Firenze, Italia.

5ª posizione 
26 settembre, Stadio Primo Nebiolo (Messina).

3ª posizione 
26 settembre, Stadio Roberto Jannella (Grosseto).

Finale 

La finale si è disputata il 27 settembre. Era prevista la costruzione di un nuovo impianto a Roma che avrebbe dovuto ospitare la finale. I lavori però non sono terminati in tempo e la commissione impianti della FIBS, in collaborazione con la IBAF e l'esperto impianti della MLB, dopo aver esaminato varie strutture ha assegnato la finale allo Stadio Steno Borghese di Nettuno. L'incontro ha visto gli Stati Uniti prevalere su Cuba per 10-5.

Vincitore:
 Stati Uniti

Classifica finale

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni

Baseball nel 2009
Campionato mondiale di baseball